Клема́н Гренье́ (; ) — французский футболист, полузащитник испанского клуба «Мальорка». Сыграл 5 матчей за сборную Франции.

Биография 
Гренье начал свою карьеру в одноимённом клубе города Анноне в команде до 9 лет. Позже он вызвал интерес у клуба «Олимпик Лион». В июле 2002 года состоялся трансфер Клемана в Лион, где он поступил в молодёжную академию.

Гренье продолжал своё развитие и становился одним из наиболее перспективных игроков клуба. В сезоне 2007/08 к Клеману проявляли интерес такие большие клубы, как лондонский «Арсенал», «Реал Мадрид», «Интер», которые называли его новым Кака. Несмотря на интерес, 15 мая 2008 года Гренье, наряду с другими игроками резерва, такими как Яннис Тафер, подписал свой первый профессиональный контракт сроком до 2011 года. Он был включен в основной состав и получил номер 22

Несмотря на то, что в сезоне 2008/09 Клеман числился в основном составе, чаще всего он играл за резерв клуба. 24 сентября 2009 года он был заявлен в первую команду для игры в чемпионате Франции против «Тулузы», в которой и состоялся его дебют. На 85-й минуте Клеман заменил Бафетимби Гомиса.

28 января 2017 на правах аренды до 30 июня 2017 года с возможным правом выкупа перешёл в итальянскую «Рому». 14 июня 2017 года, в связи с продажей Корантена Толиссо в «Баварию», Гренье вернулся в Лион.

Карьера в сборной 
Гренье играл в каждой возрастной команде сборной Франции, начиная с юношеской командой до 16 лет. Он дебютировал в матче против Польши 13 марта 2007 года, который закончился нулевой ничьей. В ответном матче Гренье отдал две голевых передачи (5:0). Свой единственный гол забил 3 апреля в групповом этапе турнира Монтего против сборной Бразилии (2:0). С командой до 17 лет Гренье играл регулярно и забил гол в дебютном матче против Швейцарии (4:0). В квалификационном раунде чемпионата Европы среди юношей до 17 лет, Клеман оформил хет-трик в ворота Албании (6:0). Гренье помог сборной выйти в финал, реализовав штрафной удар в ворота Испании, матч закончился ничьей. В финале Франция уступила Испании 0:4 и заняла второе место.

Дебют в сборной до 18 лет состоялся в матче против Украины. Клеман появился в качестве игрока этой возрастной категории 7 раз. 7 июля 2010 года Клеман был заявлен на чемпионат Европы по футболу до 19 лет. В турнире он не сумел реализовать пенальти в победном матче против Голландии (4:1). Несмотря на то, что Клеман пропустил 2 последние игры, он стал чемпионом Европы благодаря победе сборной в матче против Испании со счётом 2:1.

Благодаря победе Франции в чемпионате Европы по футболу до 19 лет французы получили право на участие в чемпионате мира по футболу до 20 лет. Клеман дебютировал 7 октября 2010 года в товарищеском матче против Португалии, который закончился ничьей (3:3) В этом матче Гренье забил свой первый гол. 9 февраля 2011 года Клеман открыл счёт в матче против сборной Англии, который закончился со счётом 2:1. 10 июня 2011 года после появления в двух матчах Гренье был вызван в сборную для участия в чемпионате мира. Он дебютировал 30 июля 2011 года в матче с Колумбией, закончившимся поражением французов (1:4).

Статистика

Достижения 
 «Лион»
 Обладатель Кубка Франции: 2012
 «Ренн»
 Обладатель Кубка Франции: 2019
  Сборная Франции
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2010

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Олимпик Лион»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Генгам»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Мальорка»